Бори́с Тихоми́ров:
 Тихомиров, Борис Анатольевич (1909—1976) — советский ботаник.
 Тихомиров, Борис Николаевич (род. 1952) — советский и российский учёный-филолог, доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, президент Российского общества Достоевского.
 Тихомиров, Борис Юрьевич (род. 1953) — участник советского дуэта в жанре электронной музыки.